

Географічні об'єкти 

 Явор () — село в Болгарії, у Габровській області.
 Явор () — поселення Словенії, в общині Любляна, Осреднєсловенський регіон

Населені пункти та їхні частини

 Явор — місто в Яворському повіті Нижньосілезького воєводства
 Явор — село в гміні Цешкув Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Явор — село в гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Явор — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Явор — частина міста Лібйонж у Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Явор — частина села Бібрка (Бубрка) в гміні Солина Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Явор — частина села Старокшепіце в гміні Кшепіце Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Явор — частина села Іґнацув у гміні Кобиля Ґура Остшешовського повіту Великопольського воєводства

Прізвище 

 Бенедек Явор (1972) — угорський активіст-еколог, політик, депутат Європейського парламенту.
 Паль Явор (1907 — 1989) — угорський футболіст (нападник) і футбольний тренер.

Ім'я 

Явор Янакієв (1985) — болгарський борець греко-римського стилю, олімпійський медаліст.

Інше 
 «Явор» — сербський футбольний клуб з міста Іваниця

Див. також 
 Явір (значення)

Примітки